Devil’s Peak steht für:

 Devil’s Peak (Australien), einen Berg in der Flinderskette
 Devil’s Peak (Hongkong), einen Berg bei Kwun Tong in Hongkong
 Devil’s Peak (Südafrika), einen der Gipfel des Tafelberg-Massivs in Kapstadt
 Devil’s Peak (Roman), ein Kriminalroman des südafrikanischen Schriftstellers Deon Meyer
Siehe auch:
 Teufelspitze 
 The Devil’s Point